Гуи́нес () — муниципалитет и город в провинции Маябеке на Кубе. Расположен в 30-и километрах юго-восточнее Гаваны.

География 
Площадь составляет 445 км². Численность населения муниципалитета в 2004 году составляла 68 951 человек. Плотность населения — 154,9 человек на квадратный километр.

История 
Основан в 1737 году испанцами.
 
В 1837 году была открыта первая железная дорога на Кубе (одна из первых в Латинской Америке), связавшая муниципалитет с Гаваной.

В 1970 году население города составляло 41 тыс. человек, он был торговым центром развитого сельскохозяйственного района, здесь действовали предприятия пищевой, кожевенной, текстильной, химической и табачной промышленности.

Демография 
Численность населения муниципалитета 68 951 человек (по состоянию на 2004 год). С 1953 года население возросло на треть.

Административно-территориальное деление 
Муниципалитет Гуинес поделен на районы: Каталина, Норте, Рураль Примеро, Рураль Сегундо, Рураль Терсеро, Рураль Кварто и Сур. Территория района Каталина вошла в состав муниципалитета в 1902 году.

Экономика 
Часть территории муниципалитета занята плантациями сахарного тростника. Кроме того, здесь есть посевы продовольственных культур и молочное животноводство.

Транспорт 
Узел железных и автомобильных дорог.

Примечания

Ссылки 
 Муниципалитет «Гуинес»
 

Города Кубы